Ел Енсиналито има више значења:

 Ел Енсиналито (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Енсиналито (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику